Salamanders, een orde van de amfibieën
 Salamander (webbrowser)
 De Salamander, een houtzaagmolen in Leidschendam
 Salamander (heildronk)
 Salamanderpockets (boekenreeks)
 Salamander (televisieserie), een Belgische televisieserie
 Salamander (2017), Amerikaanse film uit 2017 
 Salamander (album), het debuutalbum van Doug Gillard
 Salamander (computerspel), computerspel gemaakt door Konami
 Salamanderkachel, een kachel van de fabriek La Salamandre
 Salamander (grill), een type grill met bovenwarmte
 Salamander (schoenen), Duits schoenmaakbedrijf